Hogen ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter Hogen (* 1953), deutscher Leichtathletiktrainer
 Roman Hogen (* 1970), tschechischer Fußballer

Siehe auch:
 Hoogen
 Hogan (Begriffsklärung)